Třebenice est un toponyme qui peut désigner :

Třebenice, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Třebenice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie